Paolo Maldini (Milano, 26. lipnja 1968.) talijanski je umirovljeni nogometaš, koji je cijelu svoju karijeru proveo kao član A.C. Milana. Njegov otac, bivši izbornik nogometne reprezentacije Italije Cesare Maldini, također je bio igrač AC Milana. Paolo Maldini je igrao na poziciji braniča i to kao lijevi bek (iako je rođen kao dešnjak) te na poziciji stopera. Bio je dugogodišnji kapetan AC Milana, a također je i rekorder kluba po broju nastupa u talijanskoj ligi (647 nastupa).

Životopis 
Maldini je debitirao u ligi 20. siječnja 1985. protiv Udinesea. Od tada je imao veoma uspješnu karijeru, s mnogo osvojenih trofeja (sedam naslova Serie A i rekordnih pet naslova Lige prvaka). Bio je član Milanovog nepobjedivog Dream Teama, s kraja 1980-ih i početka 1990-ih.

Maldini je igrač s najviše nastupa za talijansku reprezentaciju, 126 puta je oblačio dres Azzurra, 64 puta je bio kapetan, a postigao je i 7 pogodaka. Ipak nije uspio osvojiti trofej i pored sudjelovanja u finalu Svjetskog prvenstva 1994. i finalu Europskog prvenstva 2000. Povukao se iz reprezentacije nakon Svjetskog prvenstva 2002. Maldini je još igrao i na Svjetskim prvenstvima 1990. i 1998. godine, kao i na Europskim prvenstvima 1988. i 1996.

Maldini je 2005. oborio rekord Dina Zoffa po broju odigranih utakmica u talijanskoj ligi. Igrao je do kraja sezone 2008./09., nakon čega je Milan umirovio njegov dres s brojem 3, kojeg će moći obući tek njegovi sinovi ako jednog dana budu igrali za prvu momčad.

Privatni život 
Maldini ima dva sina, Christiana i Daniela, sa svojom suprugom, Venezuelankom Adrianom Fossa. Christian se upisao u Milanov podmladak s 9 godina i spreman je nastaviti dinastiju porodice Maldini u klubu. Zanimljivo je da, kada se ispremiješaju slova njegovog prezimena, dobiva se riječ Di Milan (tal. "Milanov").

Maldini je suvlasnik popularne modne linije "Sweet Years" s bivšim suigračem Christianom Vierijem.

Trofeji i nagrade 
 Serie A: 1988., 1992., 1993., 1994., 1996., 1999., 2004.
 UEFA Liga prvaka: 1989., 1990., 1994., 2003., 2007. 
 Europski superkup: 1989., 1990., 1994., 2003. 
 Interkontinentalni kup: 1989., 1990. 
 Svjetsko prvenstvo u nogometu – Italija 1990.: treće mjesto 
 Svjetsko prvenstvo u nogometu – SAD 1994.: finale
 WORLD SOCCER's nogometaš godine: 1994.
 FIFA 100 (među 125 najvećih živućih nogometaša po izboru Peléa): 2004.

Karijera  

1：Nisu uključeni Serie A play-off, Kup Italije ili Superkup Italije
2：Nisu uključeni kvalifikacijski susreti za Kup UEFA i Ligu prvaka te utakmice Europskog superkupa

Golovi za reprezentaciju 

 

Talijanski nogometaši
Nogometaši A.C. Milana